Первый дивизион 1958/1959 () — 14-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Переигровка

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1958/59
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1958 году
Спорт в Норвегии в 1959 году